Aero A-24, een Tsjechoslowaaks militair vliegtuig
A24 (filmproductiemaatschappij)
Een verkeersweg:
A24 (België)
Rijksweg 24, een geplande autosnelweg in Nederland
A24 (Duitsland), zie Bundesautobahn 24
A24 (Frankrijk)
A24 (Groot-Brittannië)
A24 (Italië)
A24 (Noord-Ierland)
A24 (Oostenrijk), zie Autobahn Verbindungsspange Rothneusiedl
A24 (Portugal)
A-24 (Spanje)
A24 (Zwitserland)